Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1974 si disputò dal 9 al 25 marzo 1974. Si trattò della 36ª edizione del torneo.

I Wolfpack di North Carolina State University, allenati da Norm Sloan, vinsero il primo titolo della loro storia. David Thompson venne confermato Most Outstanding Player.

Squadre

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: Norm Sloan
Vice-allenatori: Ed Biedenbach, Sammy Esposito

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1974
Campionato di pallacanestro NCAA Division I